Grönholm pode ser:

 Marcus Grönholm - um piloto de rali da Finlândia.
 El Método Grönholm - uma peça de teatro escrita pelo autor catalão Jordi Galcerán.

Desambiguação